Estação Alameda (Metropolitano de Lisboa) — estação de Metrô de Lisboa, em Portugal
 Estação Alameda (Metrorrey) — estação de VLT de Monterrei, no México

Alameda